Karine est un prénom féminin surtout employé en Allemagne et dans les régions francophones. Diminutif de Katharine/ Katha-rein, signifiant « pure ». Leur fête est principalement les 29 avril , 7 novembre et 25 novembre comme Catherine.

Variantes linguistiques 

 Karina : anglais, russe, scandinave, allemand
 Karen : danois, allemand, anglais
 Karin : scandinave, allemand, néerlandais, anglais
 Karyne : anglais, français

Porteuses notables 

 Karine Arabian, créatrice de mode française.
 Karine Baillet, athlète française championne de raid multisports.
 Karine Bénac-Giroux, maîtresse de conférence française de littérature moderne.
 Karine Berger, économiste, directrice d'entreprise et femme politique française.
 Karine Bernadou, autrice et illustratrice de bande dessinée française.
 Karine Boucher, championne de France de gymnastique artistique.
 Karine Champagne, journaliste et animatrice de télévision française.
 Karine Charbonnier-Beck, cheffe d'entreprise et femme politique française.
 Karine Chemla, mathématicienne et sinologue française.
 Karine Costa, chanteuse de doublages française.
 Karine Daniel, économiste et femme politique française.
 Karine Deshayes, mezzo-soprano française.
 Karine Dubernet, comédienne et humoriste française.
 Karine Dubouchet, championne du monde de ski française.
 Karine Espineira, sociologue des médias franco-chilienne.
 Karine Fauconnier, navigatrice française.
 Karine Ferri, animatrice de radio, de télévision et mannequin française.
 Karine Foviau, actrice et doubleuse française.
 Karine Giébel, autrice française de polars.
 Karine Gobled, autrice française de science-fiction et d'uchronie.
 Karine Havas, joueuse française de volley-ball.
 Karine Herry, coureuse d'ultrafond et traileuse française.
 Karine Jean-Pierre, femme politique américaine née en Martinique.
 Karine Kazinian, diplomate et ambassadrice arménienne.
 Karine Lagueux, comédienne et chanteuse québécoise.
 Karine Lalieux, femme politique belge.
 Karine Lazard, actrice, autrice, réalisatrice et metteuse en scène française.
 Karine Lebert, romancière française.
 Karine Le Marchand, animatrice de télévision française.
 Karine de Ménonville, journaliste française.
 Karine Nuris, actrice, coach et réalisatrice française.
 Karine Pasquier, marathonienne française.
 Karine Petersen, actrice française.
 Karine Ponties, danseuse et chorégraphe française.
 Karine Ricard, comédienne franco-ontarienne.
 Karine Ruby, championne olympique de snowboard française.
 Karine Saporta, chorégraphe française.
 Karine Schuler, nageuse synchronisée française, championne d'Europe par équipe de natation.
 Karine Silla, actrice, réalisatrice et écrivaine française.
 Karine Texier, metteuse en scène et comédienne française.
 Karine Trudel, factrice, militante syndicale et femme politique canadienne.
 Karine Tuil, romancière française.
 Karine Vallières, femme politique québécoise.
 Karine Vanasse, actrice et productrice québécoise.
 Karine Verlier, actrice française.
 Karin Viard, actrice française.

Karyne 
Karyne est un prénom féminin d'origine anglaise.

Personnalités

Karyn 
Karyn est un prénom féminin anglais, variante de Karen.

Autres nominations 
Ce nom peut désigner aussi :

 Karine, un téléfilm de 1968 de Claude Deflandre avec Arlette Didier (Hélène) ;
 Karine, un village du Cameroun ;
 Karine A, un cargo sur lequel  d'armes ont été trouvées par l'armée israélienne.

Articles connexes

Notes et références 

Prénom féminin
Prénom allemand
Prénom français